

Віктор — місто, штат Колорадо
 Віктор — місто, штат Айдахо
 Віктор — місто, штат Айова
 Віктор — місто, штат Нью-Йорк
 Віктор — селище, штат Нью-Йорк
 Віктор — переписна місцевість, штат Каліфорнія
 Віктор — переписна місцевість, штат Монтана